Ряска:
 Ряска — древнерусские украшения в форме подвесок, крепившихся с двух сторон к женскому головному убору или ленте-очелью.
 Ряска — род цветковых однодольных растений семейства Ароидные.
 Ряска  — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.

См. также 
 Рясковые